Stanislav Řezáč (ur. 29 kwietnia 1973 w Jabloncu nad Nysą) – czeski biegacz narciarski, dwukrotny zwycięzca FIS Marathon Cup. Zwycięzca klasyfikacji generalnej cyklu biegów długodystansowych Visma Ski Classics.

Kariera 
Wystartował w biegu na 50 km techniką klasyczną podczas mistrzostw świata w Ramsau w 1999 r. zajmując 46. miejsce. Był to jedyny jego start na imprezie tego cyklu. Nigdy nie startował na igrzyskach olimpijskich. Kilkanaście razy wystartował w zawodach Pucharu Świata. Jego najlepszym wynikiem jest 4. miejsce w biegu na 90 km stylem klasycznym w szwedzkiej miejscowości Mora 5 marca 2006 r. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2005/2006, kiedy to zajął 58. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największe sukcesy Řezáč osiągnął w rozgrywanym w ramach Worldloppet cyklu FIS Marathon Cup. W sezonie 2004/2005 triumfował w klasyfikacji generalnej, wynik ten powtarzając w sezonie 2011/2012. Ponadto w sezonie 2002/2003 był drugi, a w sezonach 1999/2000, 2003/2004, 2006/2007, 2008/2009 i 2010/2011 był trzeci w klasyfikacji generalnej. Wygrywał między innymi maratony: Birkebeinerrennet (2005, 2008 i 2011), König-Ludwig-Lauf (2000, 2004, 2005, 2006, 2009 i 2012), Jizerská padesátka (2000, 2001, 2002 i 2012) Finlandia-hiihto (2001) i Marcialonga (2005).

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003/2004 – 126.
 2005/2006 – 84.

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 3
 sezon 2000/2001: 4.
 sezon 2001/2002: 23.
 sezon 2002/2003: 2.
 sezon 2003/2004: 3.
 sezon 2004/2005: 1.
 sezon 2005/2006: 7.
 sezon 2006/2007: 3.
 sezon 2007/2008: 9.
 sezon 2008/2009: 3.
 sezon 2009/2010: 4.
 sezon 2010/2011: 3.
 sezon 2011/2012: 1.
 sezon 2012/2013: 7.
 sezon 2013/2014: 35.
 sezon 2014/2015: 8.
 sezon 2016: 77.
 sezon 2019: 16.

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011: 1.
 sezon 2012: 2.
 sezon 2013: 3.
 sezon 2014: 4.
 sezon 2014/2015: 8.
 sezon 2015/2016: 15.
 sezon 2016/2017: 26.
 sezon 2017/2018: 23.
 sezon 2018/2019: 23.
 sezon 2019/2020: 28.
 sezon 2021: 35.
 sezon 2021/2022: 28.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Czescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1973
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą